Представлено перелік країн (держав, залежних територій) за балансом поточних операцій (розширеному зовнішньоторговельному балансу) за даними 2010 (з деякими винятками) Довідника ЦРУ за країнами світу</small>

Див. також  
 Список країн за зовнішнім боргом
 Список країн за державним боргом
 Список країн з торговельного балансу
 Рахунок поточних операцій
 Торговий баланс
 Платіжний баланс

Примітки  

баланс поточних
Система національних рахунків
Міжнародна торгівля